Stati Uniti d'America
 Buckner – città della Contea di Lafayette, Arkansas
 Buckner – census-designated place della Contea di Oldham, Kentucky
 Buckner – villaggio della Contea di Franklin, Illinois
 Buckner – città della Contea di Jackson, Missouri